Гюнтер Кортен (, , Кёльн, Рейнланд — , Растенбург, Восточная Пруссия) — один из высших командиров люфтваффе, начальник Генерального штаба люфтваффе (1943—1944), генерал-полковник авиации (22 июля 1944 посмертно).

Биография 
Гюнтер Кортен родился 26 июля 1898 года в Кёльне в семье архитектора Хуго Кортена (1855—1931) и его супруги Марии (1866—1942). 2 сентября 1914 года добровольцем вступил в армию и был зачислен в 34-й полевой артиллерийский полк (2-й Лотарингский). 1 декабря 1914 года был назначен фенрихом и 3 декабря переведён в 8-й саперный батальон. 18 октября 1915 был произведён в лейтенанты. 28 октября 1916 в батальоне связи 15-й пехотной дивизии. С 26 января по 31 мая 1919 командовал сапёрной ротой Добровольческого корпуса.

1 июня 1919 был назначен командиром роты батальона «Рейнланд» в составе рейхсвера. 9 сентября 1919 командир 10-го сапёрного батальона, с 1 января 1921 командир 6-го сапёрного батальона. С 1 мая 1924 года адъютант и офицер снабжения 6-го сапёрного батальона. 31 июля 1925 был произведён в обер-лейтенанты. 1 ноября 1927 был прикомандирован к 6-му артиллерийскому полку.

С ноября 1928 по октябрь 1929 года проходил подготовку на секретных лётных курсах в Липецком авиацентре. 1 ноября 1929 в составе штаба 1-й дивизии был прикомандирован к Берлинской службе аэрофотосъемки (), которая занималась подготовкой войсковой разведки. С 1 октября 1933 офицер для особых поручений при главнокомандующем Сухопутными войсками. 1 апреля 1934 года перешёл в люфтваффе и находился на штабной должности.

С 1 октября 1934 офицер Генерального штаба при статс-секретаре Имперского министерства авиации Эрхарде Мильхе. С октября 1935 по сентябрь 1936 года проходил курс обучения штабного офицера при Военной академии. 1 октября 1936 был назначен командиром 122-й разведывательной группы и комендантом авиабазы в Пренцлау. В августе 1937 года был переведён в Имперское министерство авиации. 1 октября 1937 назначен начальником 4-го отдела Управления личного состава ОКЛ. С 13 марта 1938 года начальник оперативного отдела (Ia) в штабе командующего люфтваффе в Австрии, а 1 апреля назначен начальником штаба. С февраля 1939 начальник штаба командования люфтваффе «Остмарк».

18 марта 1939 начальник штаба 4-го воздушного флота, участвовал в Польской кампании. 19 декабря 1939 начальник штаба 2-го авиакорпуса. 21 февраля 1940 переведён в штаб 3-го воздушного флота, а 11 июня назначен начальником штаба. Участвовал во Французской кампании и Битве за Англию.

15 января 1941 года был снова назначен начальником штаба 4-го воздушного флота, участвует в Балканской кампании и вторжении в СССР. 24 августа 1942 принял командование 1-м авиакорпусом, одновременно с 26 августа возглавлял оперативную авиагруппу «Дон», действовавшую в районе Сталинграда и поддерживавшую группу армий «Дон».
С апреля 1943 1-й авиакорпус, возглавляемый Кортеном, вёл активные боевые действия в Крыму. С 12 июня 1943 командующий 1-м воздушным флотом, действовавшим на советско-германском фронте.

После самоубийства Ганса Ешоннека 19 августа 1943 был срочно вызван в Берлин и 25 августа назначен начальником Генштаба люфтваффе (официально утвержден 3 сентября 1943). В сентябре 1943 года учредил специальную инспекцию штурмовой авиации (), которой были подчинены все группы пикирующих бомбардировщиков, группы непосредственной поддержки войск, группы скоростных бомбардировщиков, а также все подразделения «истребителей танков» (). После поражения под Курском, победы союзников на Сицилии и в Южной Италии, и участившимися налётами на Германию тяжёлых бомбардировщиков принял решение о необходимости защищать Третий рейх от вторжения и перебросить авиачасти с Востока и из области Средиземноморья в Германию.

20 июля 1944 года присутствовал на совещании в Ставке Гитлера в Растенбурге, когда полковник Штауффенберг поставил под стол портфель с бомбой. Во время взрыва получил тяжёлые ранения, от которых через два дня скончался в госпитале. Похоронная церемония проходила 3 августа 1944 года в Танненбергском мемориале.

Награды 
 Железный крест (1914) 2-го и 1-го класса
 Знак за ранение (1918) (чёрный)
 Почётный крест ветерана войны
 Медаль «За выслугу лет в Вермахте» 4, 3, 2 и 1-го класса
 Медаль «В память 13 марта 1938 года»
 Медаль «В память 1 октября 1938 года»
 Пряжка к Железному кресту (1939) 2-го и 1-го класса
 Нагрудный знак пилота и наблюдателя в золоте с бриллиантами (1940)
 Рыцарский крест Железного креста (3.05.1941)
 Немецкий крест в золоте (29.12.1942)
 Нагрудный знак «За ранение 20 июля 1944 года» (золотой)
 Планка «Бомбардировщик» (в золоте)
 Крымский щит
 Манжетная лента «Крит»
 Упоминался в «Вермахтберихт» (12 августа 1943)
 Румынский Орден Михая Храброго 3-го класса (29.07.1942 № 2177)
 Финский Орден Креста Свободы 1-го класса со звездой и мечами (07.01.1944)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Гюнтера Кортена на сайте lexikon-der-wehrmacht.de
 Награды Гюнтера Кортена с сайта tracesofwar.com
 Похоронная церемония в Танненбергском мемориале
 Биография на сайте Axis Biographical Research

Члены фрайкора
Генералы люфтваффе
Умершие от ран
Жертвы убийств
Похороненные на Штеглицком кладбище
Генерал-полковники (вермахт)
Участники Первой мировой войны (Германия)